Gaetano Tavoni (1889-1941) – militare italiano
 Maria Gioia Tavoni (1939) – bibliografa italiana
 Marcos Antônio Tavoni (1967) – vescovo brasiliano
 Romolo Tavoni (1926-2020) – dirigente sportivo e imprenditore italiano